Фінал Кубка Німеччини з футболу 1977 — фінальні матчі розіграшу кубка Німеччини сезону 1976—1977 відбулися 28 травня та 30 травня 1977 року. У поєдинках зустрілися «Кельн» з однойменного міста та західноберлінська «Герта». У першому матчі між клубами основний та додатковий час закінчилися з рахунком 1:1, тому було призначено матч-перегравання, у якому перемогу з рахунком 1:0 здобув «Кельн».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Герта»

«Кельн»

Матч

Деталі

Матч-перегравання

Посилання 
 Матч на transfermarkt 
 Перегравання на transfermarkt 

1977 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1977
1977 у німецькому спорті